Els Municipis del cantó de Ginebra a Suïssa són 45 i no s'agrupen en cap districte.

 
Ginebra